Aldehuelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Las Aldehuelas, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 
 Aldehuelas (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar